Modrica est un toponyme qui peut désigner :
Modriča, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine situées dans la République serbe de Bosnie ;
Modrica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.